Volume 2, Volume II o Volume Two possono riferirsi a:

Musica 
 Volume 2 – album di Bing Crosby del 1950
 Volume 2 – album di Oscar Pettiford del 1955
 Volume Two – album dei Soft Machine del 1969
 Volume 2 – album dei Peppino Principe Quartet del 1971
 Volume 2 – album dei Reagan Youth del 1990
 Volume Two – album degli Sleep del 1992
 Volume 2 – album dei CKY del 1999
 Vol. 2 – album di Carlo Artuffo del 2005
 Volume Two – album dei She & Him del 2010
 Volume Two – album di Sonny Rollins del 1957